Jeruzalém byl obléhán v minulosti mnohokrát:

 Obléhání Jeruzaléma (701 př. n. l.)
 Obléhání Jeruzaléma (597 př. n. l.)
 Obléhání Jeruzaléma (587 př. n. l.)
 Obléhání Jeruzaléma (70)
 Obléhání Jeruzaléma (614)
 Obléhání Jeruzaléma (637)
 Obléhání Jeruzaléma (1099) – od 7. června do 15. července 1099, skončilo dobytím města křižáky
 Obléhání Jeruzaléma (1187) – od 20. září až 2. října 1187, skončilo pádem zpět do rukou muslimů.
 Obléhání Jeruzaléma (1244)
 Obléhání Jeruzaléma (1917)
 Obléhání Jeruzaléma (1948)